Залески  — топоним:

Белоруссия 
 Залески — деревня, Городецкий сельсовет, Кобринский район, Брестская область
 Залески — деревня, Лунненский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область

Украина 
 Залески — село в Малинском районе Житомирской области
 Залески — село в Жидачовском районе Львовской области

См. также 
 Залески-Заменгоф, Луи-Кристоф — французский инженер-строитель и эсперантист